Gouda ist:

 Gouda (Niederlande), eine Stadt in Südholland
 Gouda (Käse), eine Käsesorte, die als „Gouda Holland“ ein Produkt mit geschützter geografischer Angabe ist
 Gouda (Südafrika), ein Ort in Südafrika
 (27718) Gouda der Name eines Asteroiden

Gouda ist der Name folgender Personen:

 Heinrich von Gouda (15. Jahrhundert), Theologieprofessor an der Universität Heidelberg
 Jacobus Magdalius von Gouda (auch: J. Gaudensis, Gudanus; * um 1470, † vor 1520), Dominikaner, Theologe und Dichter
 Johann von Gouda (1571–1630), niederländischer Jesuit und Prediger
 Said Gouda (1931–2014), ägyptischer Gewichtheber
 Wilhelm von Gouda (15. Jahrhundert), Minnebruder und theologischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Gowda
 Guoda